Пётр Кузьмин:
 Кузьмин, Пётр Петрович (1861—1938) — русский общественный деятель и политик, член Государственной думы от Рязанской губернии, землевладелец.
 Кузьмин, Пётр Степанович (1904 — ?) — советский партийный и государственный деятель, председатель Астраханского облисполкома.